Cable Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cable Mountain (Granite County, Montana)	
 Cable Mountain (Lincoln County, Montana)	
 Cable Mountain (Oklahoma)	
 Cable Mountain (Utah)